Johanniterklostret kan avse:

Johanniterklostret i Eskilstuna – ett tidigare kloster i Eskilstuna grundat av Johanniterorden
Johanniterklostret i Kronobäck – ett tidigare hospital, härberge och kloster i nuvarande Mönsterås kommun i Småland